Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2011-2012 è il ventunesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il girone organizzato dal comitato regionale Puglia.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi, le penalizzazioni e le altre variazioni che hanno modificato alcuni verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Eccellenza Puglia 2012-2013 e Promozione Puglia 2012-2013.

Legenda:
      Promosso in Serie D 2012-2013.
 Ammesso ai Play-Off o ai Play-out.
      Qualificato ai Play-off nazionali.
      Retrocesso in Promozione Puglia 2012-2013.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Libertas Noicattaro e Fasano penalizzati rispettivamente con la sottrazione di 1 e 4 punti in classifica.
Bisceglie promosso direttamente in Serie D per aver vinto la Coppa Italia Dilettanti 2011-2012.

Tabellone risultati

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Coppa Italia Dilettanti Puglia

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 
 

Puglia